Каролина Олшарова (, род. 28 июня 1993) — чешская шахматистка, международный гроссмейстер (2018).

Младшая сестра Т. Олшаровой (Родштейн).

Чемпионка Чехии 2011 и 2019 гг. Серебряный призер чемпионатов Чехии 2014 и 2017 гг. Бронзовый призер чемпионата Чехии 2013 г.

Чемпионка Чехии по блицу 2015 и 2019 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии по блицу 2012 и 2016 гг.

Чемпионка Чехии среди юниоров 2007 г. (до 14 лет).

В составе команды ŠK Slávia Orlová победительница  2009, 2010 и 2011 гг. В 2012 г. в составе команды стала серебряным призером соревнования.

В составе сборной Чехии участница четырех шахматных олимпиад (2012, 2014, 2016 и 2018 гг.), пяти командных чемпионатов Европы (2011, 2013, 2015, 2017 и 2019 гг.), командных турниров Mitropa Cup 2010 и 2016 гг.

Представляла Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница личных чемпионатов Европы.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии К. Олшаровой  в базе Chessgames
 Личная карточка К. Олшаровой  на сайте 365Chess

Шахматисты Чехии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам